Cambodia League (2011) była 27. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kambodży. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończył 4 września 2011. Tytuł obroniła drużyna Phnom Penh Crown FC. Tytuł króla strzelców zdobył Julius Oiboh, który w barwach klubu Nagacorp FC strzelił 28 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 I liga kambodżańska w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kambodży
2011 w Kambodży